Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Australian Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Ričardas Berankis (qualificato)
  Dudi Sela (qualificato)
  Ruben Bemelmans (qualificato)
  Martín Alund (primo turno)
  Kenny de Schepper (secondo turno)
  Daniel Brands (qualificato)
  Florent Serra (ultimo turno)
  James Blake (secondo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Tim Smyczek (ultimo turno, Lucky Loser)
  Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)
  Thiemo de Bakker (secondo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno)
  Rajeev Ram  (qualificato)
  Antonio Veić (primo turno)

 Michael Berrer (ultimo turno)
 Denis Kudla (primo turno)
 Matteo Viola (secondo turno)
 Marc Gicquel (secondo turno)
 Ryan Sweeting (ultimo turno)
 Wayne Odesnik (primo turno)
 Uladzimir Ihnacik (primo turno)
 Jonathan Dasnières de Veigy (primo turno)
 Marco Chiudinelli (ultimo turno)
 Jack Sock (primo turno, retired)
 Simon Greul (primo turno, retired)
 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Ivan Serheev (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Maxime Authom (qualificato)
 Zhang Ze (primo turno)

Qualificati

  Adrian Mannarino
  Ričardas Berankis
  Dudi Sela
  Ruben Bemelmans
  Amir Weintraub
  Steve Johnson
  Daniel Brands
  Maxime Authom

 Jamie Baker
 Adrián Menéndez Maceiras
 Cedrik-Marcel Stebe
 Alex Bogomolov, Jr.
 Arnau Brugués-Davi
 Julian Reister
 Rajeev Ram
 Daniel Muñoz de la Nava

Lucky Loser 
  Tim Smyczek

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 

Australian Open 2013
ATP World Tour 2013